Ван дер Вейде () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Ван дер Вейде, Карел (род. 1973) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Ван дер Вейде, Нико (1938—2020) — нидерландский футбольный вратарь.